A következő lista tartalmazza az belga–holland közös rendezésű 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokság részt vevő nemzeteinek játékoskereteit. A tornát 2000. június 10-e és július 2-a között rendezték. Minden részt vevő nemzet 22 játékost (köztük három kapust) nevezhetett a tornára.

A játékosoknál megjelölt válogatottsági adatok, illetve a zárójelben írt életkorok torna nyitónapjának, 2000. június 10-i állapotnak megfelelőek.

A csoport

Szövetségi kapitány: Kevin Keegan

Szövetségi kapitány: Erich Ribbeck

Szövetségi kapitány: Humberto Coelho

Szövetségi kapitány: Jenei Imre

B csoport

Szövetségi kapitány: Robert Waseige

Szövetségi kapitány: Dino Zoff

Szövetségi kapitányok: Lars Lagerbäck és Tommy Söderberg

Szövetségi kapitány: Mustafa Denizli

C csoport

Szövetségi kapitány: Nils Johan Semb

Szövetségi kapitány: Srečko Katanec

Szövetségi kapitány: José Antonio Camacho

Szövetségi kapitány: Vujadin Boškov

D csoport

Szövetségi kapitány: Jozef Chovanec

Szövetségi kapitány: Bo Johansson

Szövetségi kapitány: Roger Lemerre

Szövetségi kapitány: Frank Rijkaard

Jegyzetek

Külső hivatkozások

 RSSSF

2000
Keret